«Курье́р Каре́лии» — республиканская общественно-политическая газета, издававшаяся в Петрозаводске в 1917—2011 годах.

Общие сведения 
С 1918 по 1991 годы газета являлась официальным органом печати Карельского областного комитета РКП(б)/КПСС и государственных органов Карелии.

В годы Великой Отечественной войны редакция была эвакуирована в Беломорск, где продолжала выпуск газеты.

В 1955—1957 годах выходила финноязычная версия газеты под названием («Leninilainen totuus»).

В 1991 году учредителем газеты стал коллектив редакции.

Большую часть истории выходила 5 раз в неделю. С 2010 года газета стала выходить 1 раз в неделю (по четвергам) в результате сокращения штата журналистского коллектива.

1 сентября 2011 года вышел последний номер газеты.

Главные редакторы 
В разные годы газетой руководили:
 В первые годы — Л. Г. Гершанович, Я. К. Берзсытс, Я. Ф. Игошкин, Х. Г. Дорошин, И. А. Данилов, А. Нуортева, П. Никифоров, И. Стерлин.
 В 1937—1954 годах — В. Шашков, И. Кутасов, Н. Орлов, Я. Крючков, И. Моносов.
 В 1954—1985 годах — Ф. А. Трофимов.
 В 1985—2011 годах — А. Штыков, А. Осипов, С. Куликаев, И. Смирнова.

История названия газеты 
 29.06.1917 — «Известия Олонецкого губернского Совета крестьянских, рабочих, солдатских депутатов»
 18.04.1918 — «Известия Олонецкого губернского исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов»
 09.07.1918 — «Известия Олонецкого губернского исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов»
 01.01.1919 — «Олонецкая коммуна»
 15.10.1920 — «Коммуна»
 01.01.1922 — «Карельская коммуна»
 14.10.1922 — «Красная Карелия»
 04.08.1940 — «Ленинское знамя»
 15.06.1955 — «Ленинская правда»
 05.05.1991 — «Северный курьер»
 23.02.2001 — «Северный курьер Карелии»
 01.06.2001 — «Курьер Карелии»
 25.09.2007 — «Северный курьер»
 26.09.2007 — «Курьер Карелии»

См. также 
 Средства массовой информации Петрозаводска

Примечания

Литература 
 Трофимов Ф. А. Мой век: Воспоминания. — Петрозаводск, 2000
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 126—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Календарь знаменательных дат
 «Курьер Карелии»

Газеты Карелии